Émile Thomas peut désigner :
 Émile Thomas (1817-1882), sculpteur français ;
 Émile Thomas (1822-1880), ingénieur français, directeur des Ateliers nationaux ;
 Émile Thomas (1841-1907), graveur sur bois français ;
  (1843-1923), philologue et professeur de littérature latine.